Cine Teatro Carlos Gomes — em Porto Alegre
Teatro Carlos Gomes (Rio de Janeiro)
Theatro Carlos Gomes (Vitória)
Teatro Municipal de Campinas — já desaparecido
Teatro Carlos Gomes (Ribeirão Preto) — já desaparecido

Desambiguações de construções